Desa Jorok kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jorok (administrativ by i Indonesien, lat -8,53, long 117,42), Nusa Tenggara Barat, 
 Desa Jorok (administrativ by i Indonesien, lat -8,39, long 117,15), Nusa Tenggara Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar